Naumann är ett ursprungligen tyskt efternamn som utanför Tyskland även kan stavas Nauman. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Naumann 71
 Nauman 49
Tillsammans blir detta 120 personer. För Tyskland har antalet bärare av namnet Naumann uppskattats till 26589.

Personer med efternamnet Naumann eller Nauman
 Bruce Nauman (född 1941), amerikansk konstnär
 Bruno Naumann (1844–1903), tysk företagare 
 Carl Fredrik Naumann (1816–1892), svensk anatom
 Carl Friedrich Naumann (1797–1873), tysk mineralog och geolog
 Christian Naumann (1810–1888), svensk jurist
 Cilla Naumann (född 1960), svensk författare och journalist
 Einar Naumann (1891–1934), svensk limnolog
 Emil Naumann (1827–1888), tysk musiker och författare
 Erich Naumann (1905–1951), tysk militär och krigsförbrytare
 Erik Naumann (1882–1927), svensk historiker och arkivman
 Ernst Naumann (1832–1910), tysk musiker
 Friedrich Naumann (1860–1919), tysk politiker
 Gösta Naumann (1846–1925), svensk läkare
 Hartwin Naumann (1954–2008), svensk violinist
 Ivar Naumann (1851–1906), svensk konstnär
 Jacob Christopher Naumann (1727–1798), svensk möbelsnickare och snickare
 Johann Friedrich Naumann (1780–1857), tysk ornitolog
 Johann Gottlieb Naumann (1741–1801), tysk tonsättare
 Moritz Naumann (1798–1871), tysk läkare
 Peter Naumann (född 1941), västtysk seglare
 Siegfried Naumann (1919–2001), svensk tonsättare
 Sophia Mathilda Naumann (1827–1889), svensk författare
 Theodor Nauman (1885–1947), svensk vattenpolospelare
 Werner Naumann (1909–1982), tysk SS-general

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn